Джон Тейлор
 Тейлор, Джон (1578—1653) — английский поэт, писатель, памфлетист, путешественник, военный, предприниматель.
 Тейлор, Джон — английский пират XVII века.
 Тейлор, Джон (1753—1824) — американский политик и научный писатель.
  (1781—1864) — английский издатель, эссеист и писатель.
 Тейлор, Джон (1808—1887) — третий Пророк и Президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
 Тейлор, Джон (1882—1908) — американский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.
 Тейлор, Джон Аллен (род. 1937) - офицер армии США, герой Вьетнамской войны.
 Тейлор, Джон Эдвард (1914—1976) — католический епископ, член монашеского ордена облатов, ординарий епархии Стокгольма.
 Тейлор, Джон Фредерик (1920—2002) — известный спортивный журналист, писатель, сценарист.
 Тейлор, Джон (1928—2015) — британский игрок в хоккей на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1952 года.
  (род. 1928) — американский физик.
  (1933—1966) — британский автогонщик.
  (1942—2015) — английский джазовый пианист.
 Тейлор, Джон Брайан (род. 1946) — американский экономист.
 Тейлор, Джон (род. 1960) — бас-гитарист британской рок-группы Duran Duran.